L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Gastón Gaudio remporte l'épreuve de simple, Michael Hill et Daniel Vacek celle de double.

Lauréats 
Gastón Gaudio remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Albert Costa.

En double, Michael Hill et Daniel Vacek remportent le titre en battant en finale la paire argentine Lucas Arnold Ker/Gastón Etlis. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Sport en Espagne en 2002
Barcelone
Barcelone
2002 en Catalogne